Верхогля́дов — фамилия. Известные носители:

 Верхоглядов, Валерий Николаевич (1946—2019) — советский, российский журналист, заслуженный журналист Республики Карелия (1996).
 Верхоглядов, Дмитрий Дмитриевич (1918— после 1995) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

 Верхоглядова, Анастасия Сергеевна (род. 1995) — российская ватерполистка.